Eero Somervuori (né le  à Järvenpää en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
En 1997 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay en , .

Au niveau international, il représente la Finlande au cours du Championnat d'Europe junior en 1996 et 1997 et du Championnat du monde junior en 1997, 1998 et 1999.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1996-1997|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 35|| 1|| 1|| 2|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 42|| 3|| 7|| 10|| 12|| 8|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 1998-1999|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 50|| 7|| 8|| 15|| 24|| 3|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 54|| 6|| 6|| 12|| 10|| 11|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 56|| 14|| 6|| 20|| 35|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 56|| 25|| 23|| 48|| 34|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 56|| 21|| 24|| 45|| 42|| 13|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2003-2004|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 79|| 19|| 14|| 33|| 14|| 10|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 56|| 16|| 26|| 42|| 14|| 12|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| HC Ambri-Piotta|| LNA|| 21|| 5|| 11|| 16|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HC Ambri-Piotta||  LNA|| 44|| 16|| 21|| 37|| 16|| || || || || 
|-
| HC Bienne||  LNB|| || || || || || 6|| 1|| 1|| 2||4 
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK|| Elitserien|| 54|| 10|| 16|| 26|| 24|| 12|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2008-2009|| Färjestads BK || Elitserien || 55|| 15|| 21|| 36|| 16|| 13|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
| 2009-2010|| Brynäs IF || Elitserien || 55|| 19|| 25|| 44|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Brynäs IF || Elitserien || 55|| 17|| 17|| 34|| 24|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2011-2012|| HIFK|| SM-liiga|| 59|| 23|| 18|| 41|| 14|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| HIFK || SM-liiga|| 45|| 13|| 14|| 27|| 14|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2013-2014|| HIFK || Liiga|| 51|| 7|| 10|| 17|| 12|| -||- || -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 60 || 14 || 21 || 35 || 55 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Espoo Blues || Liiga || 24 || 2 || 4 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 24 || 4 || 9 || 13 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 51 || 6 || 11 || 17 || 4 || 7 || 4 || 1 || 5 || 0
|-
|2017-2018 || Lukko Rauma || Liiga || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -

Distinctions 
Meilleur joueur finlandais U-20 en 1998
Membre de l'équipe d'étoiles Championnat du monde junior en 1998

Palmarès 
Champion de Finlande en 1992,1994, 1996 et 1997 avec Jokerit Helsinki et en 2005 avec Kärpät Oulu
Champion d'Europe en 1995 et 1996 avec Jokerit Helsinki
Champion Suisse LNB en 2007 avec le HC Bienne
 Médaille d'or au Championnat du monde junior en 1998 avec la Finlande

Références

Naissance en février 1979
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bienne
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Brynäs IF
Joueur du HIFK
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Järvenpää
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Lukko Rauma